Guaminí (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Guaminí (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië